Чемпионат Пуэрто-Рико по фигурному катанию () — соревнование по фигурному катанию среди спортсменов Пуэрто-Рико проводимое с 2005 года. Соревнования проходят в мужском и женском одиночном катании, во всех возрастных группах, при этом из-за малого количества спортсменов не во всех категориях есть соревнующиеся ежегодно. Танцоров и спортивных пар в стране нет.

История 
История  фигурного катания в Пуэрто-Рико началась в 2004 году с открытием в городе Агуадилья ледовой арены. Тогда же, для развития этого вида спорта в стране, была создана Федерация фигурного катания (). В октябре 2006 года она была принята в Международный союз конькобежцев, а также признана Международным Олимпийским комитетом и Олимпийским комитетом Пуэрто-Рико. 

В Пуэрто-Риканской федерация фигурного катания установлено индивидуальное членство. Спортсмен должен иметь пуэрто-рикское происхождение и прожить на острове не менее года.

В настоящее время, большая часть спортсменов представляющих Пуэрто-Рико на международной арене тренируется в США, а некоторые имеет американское происхождение (например, Мэган Уильямс-Стюарт, которая представляя США, в 2006 году выигрывала Мемориал Ондрея Непелы). Все проведённые по состоянию на 2010 год чемпионаты прошли тоже в США. Проводятся турниры в феврале, марте или апреле, поэтому нумерация сдвинута на год вперёд относительно принятой в большинстве стран.

Призёры

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Федерации Фигурного катания Пуэрто-Рико , 
 Результаты чемпионатов на официальном сайте Федерации фигурного катания Пуэрто-Рико 

Пуэрто-Рико
Фигурное катание в Пуэрто-Рико
Чемпионаты Пуэрто-Рико